Зо́ммер (, у перекладі — «літо») — прізвище німецького походження.

Відомі носії:

 Ельке Зоммер (; 1940) — американська акторка німецького походження.
 Рудольф Зоммер (; ?-?) — німецький дипломат та розвідник першої половини XX ст.
 Юрґен Зоммер (; 1969) — американський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Янн Зоммер (; 1988) — швейцарський футболіст, воротар.